Сан Луис Обиспо има више значења:
 Округ Сан Луис Обиспо, округ је у америчко савезној држави Калифорнија
 Сан Луис Обиспо (Калифорнија), град је у америчкој савезној држави Калифорнија